Вулиця Анатолія Живова — колишня назва вулиці Торговиця у Тернополі.

Джерела

Див. також 
 Живов Анатолій Павлович